Walt Brown
 Walt Brown (1911–1951) amerikai autóversenyző
 Walt Brown (1937) amerikai kreacionista
Walter Brown
 Walter Brown (1917–1956) amerikai bluesénekes
 Walter Brown (1925–2011) olimpiai bronzérmes ausztrál kajakozó
hasonló nevűek
 Walter A. Brown (1905–1964) a Boston Celtics alapító tulajdonosa, a Nemzetközi Jégkorongszövetség elnöke (1954–1957)